Washington County Jail and Sheriff’s Residence ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington County Jail and Sheriff’s Residence (Salem, Indiana), NRHP-ID: 84000280
 Washington County Jail and Sheriff’s Residence (Washington, Kansas), NRHP-ID: 96000762